Tank Girl (comic), een Britse strip van Jamie Hewlett en Alan Martin uit 1988, en later ook getekend door anderen
 Tank Girl (film), een Amerikaanse verfilming uit 1995